Raschle ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Raschle (1792–1863), Schweizer Politiker und Textilindustrieller
 Daniel Raschle (* 1963), Schweizer Fußballspieler und Trainer
 Johann Rudolf Raschle (1798–1867), Schweizer Politiker und Textilindustrieller
 Josabe Raschle (1756–1826), Schweizer Textilindustrieller
 Luca Raschle (* 1990), österreichisch-schweizerischer Handballspieler
 Nora Raschle, Schweizer Forscherin